Ке́йси Шейде́ггер (; 31 января 1988, Ред-Дир, Альберта, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады